BCF peut faire référence à :
 Banque cantonale de Fribourg, en Suisse ;
 Bantam club français, une association d'aviculture française ;
   ;
  ;
 billion cubic feet, une unité de mesure utilisée dans les estimations gazières.